La saison 2022 du Supersevens, qui porte le nom de In Extenso Supersevens d'après son sponsor du moment, est la troisième édition de cette compétition de rugby à sept. Elle se déroule sur trois étapes estivales du  au  suivi d'une étape de finales organisée le  à la Paris La Défense Arena. Elle oppose les quatorze clubs de Top 14, les Barbarians français et le Monaco rugby sevens.

Présentation

Format 

La compétition se déroule d'abord sur trois étapes estivales organisées à Perpignan, La Rochelle et Pau, respectivement le 13, 20 et 27 août 2022. Au cours de chacune des 3 étapes de classement, 22 matches de deux fois 7 minutes sont disputées.

Les trois vainqueurs d'étape et les cinq autres meilleurs du classement général de cette tournée estivale se retrouvent ensuite pour se disputer le titre de champion de France lors de la grande finale organisée le  à la Paris La Défense Arena.

Étapes

Participants 
La compétition oppose les quatorze clubs de Top 14, les Barbarians français et le Monaco rugby sevens.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Les équipes sont constituées par les joueurs suivants lors des étapes de Perpignan, de La Rochelle, de Pau, ainsi que pour l'étape finale :

Étape 1 : Perpignan 

La première étape se déroule le  au stade Aimé-Giral de Perpignan

Tableau principal

Matchs de classement

Étape 2 : La Rochelle 

La seconde étape se déroule le  au stade Marcel-Deflandre de La Rochelle.

Tableau principal

Matchs de classement

Étape 3 : Pau 

La troisième et dernière étape se déroule le  au stade du Hameau de Pau.

Tableau principal

Matchs de classement

Classement général 

 en gras les équipes vainqueurs d’un tournoi et directement qualifiées pour la finale

Étape finale : Nanterre

Tableau principal 
Le rang au classement général détermine les oppositions des quarts-de-finale de l'étape finale.
L'étape finale se déroule le  à la Paris La Défense Arena de Nanterre, et réunit les vainqueurs d'étapes ainsi que les six meilleurs équipes au classement général.

/ place 
Les équipes éliminées en quarts de finale du tableau principal disputent deux matchs de classement.

Classement

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Articles connexes 
 Saison 2022-2023 de Top 14
 Saison 2022-2023 de Pro D2

Liens externes 
 

Rugby à sept en 2022
Rugby à sept